

Codici 
 DIE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Antsiranana-Arrachart, Antsiranana (Madagascar)

Musica 
 Die – pseudonimo del chitarrista giapponese Daisuke Andou
 Die – album di Iosonouncane

Altro 
 Die – comune del dipartimento della Drôme (Francia)
 Serge Dié – calciatore ivoriano
 Die – nelle indicazioni mediche è utilizzato a volte come sinonimo di giorno e dì, nella forma: per die (/die)
 Die – substrato di un circuito integrato

Altri progetti